Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Gabriela Sabatini che ha battuto in finale Jennifer Capriati 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Gabriela Sabatini (Campionessa)
 Monica Seles (terzo turno)
 Mary Joe Fernández (semifinali)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Jana Novotná (quarti di finale)
 Hana Mandlíková (terzo turno)
 Dianne van Rensburg (terzo turno)
 Nathalie Tauziat (terzo turno)

 Raffaella Reggi-Concato (terzo turno)
 Jennifer Capriati (semifinali)
 Assente
 Judith Wiesner (terzo turno)
 Radka Zrubáková (primo turno)
 Susan Sloane-Lundy (primo turno)
 Claudia Porwik (secondo turno)
 Sylvia Hanika (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1990